Love Thy Neighbor est un court-métrage de 8 minutes réalisé par Dave Fleischer en 1934
Love Thy Neighbor est une comédie musicale américaine réalisée par Mark Sandrich en 1940, avec Eddie Anderson, Jack Benny
Love Thy Neighbor est une série télévisée américaine diffusée en 1973, remake de la série britannique de 1972
Love Thy Neighbor est le titre anglais de Kochajmy sie, film polonais réalisé par Krzysztof Wojciechowski en 1975
Love Thy Neighbor est un téléfilm américain réalisé par Tony Bill en 1984, avec John Ritter, Robert Jayne
Love Thy Neighbor est un thriller américain réalisé par Nick Gregory en 2002 avec Jennifer Bransford, Roy Scheider, Scott Wolf, Wallace Shawn
Love Thy Neighbor est un court-métrage de 12 minutes réalisé par Katy Sine en 2002
Love Thy Neighbor est un film d'animation de 22 minutes réalisé par Tony Bancroft, Rick Leon et Jamie Mitchell en 2003
Love Thy Neighbor est un court-métrage de 25 minutes réalisé par Stacey Kattman en 2004
Love Thy Neighbor est un téléfilm canadien réalisé par Paul Schneider, diffusé en 2006, avec Alexandra Paul et Melanie Brown
Love Thy Neighbor est un court-métrage américain réalisé par Christine Crokos en 2006
Love Thy Neighbour (série TV), est une série télévisée  sino-singapourienne diffusée en 2011 par MediaCorp Channel 8.

Voir aussi 
Love Thy Neighbour, un film muet de Toby Cooper en 1914
Elsk... din næste, une comédie érotique danoise réalisée par Egil Kolstø en 1967, a pour titre anglais Love Thy Neighbour.
Love Thy Neighbour, série télévisée britannique de 54 épisodes de 30 min, diffusée en 1972-1976.
Love Thy Neighbour un spin-off de la série britannique, réalisé par John Robins en 1973.
Love Thy Neighbour, une chanson de Yabby You (Vivian Jackson).
Love Thy Neighbour, un album de Ras Michael and the Sons of Negus. 
Miluj blizního svého, documentaire tchèque sur l'adoption réalisé par Olga Sommerová en 1990, a pour titre anglais Love Thy Neighbour.